Азиатская профессиональная лига (АПЛ) была основана в 2020 г. В азиатской профессиональной лиге участвуют все расположенные в Центральной Азии страны, такие как: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения.

В азиатской профессиональной лиге проводят соревнования по баскетболу и волейболу.

Как указано на официальном сайте АПЛ, будут проводиться соревнования по шорт-хоккею и киберспорту.

В первом сезоне участвовали следующие команды: Динамо, Shooters, Patriots, Net Wizards, Energy, Gorilla.

Легионеры 
 Али Кубвимана — профессиональный баскетболист из Африки, игрок сборной Руанды и команды «ABR BBC» с 13-летним опытом профессиональных выступлений в армейских баскетбольных командах.
 Азизов Эмиль — профессиональный баскетболист, 5-кратный чемпион Узбекистана по баскетболу, 3-х кратный обладатель кубка Узбекистана, игрок Казахской Национальной лиги.
 Хаджи Рашид Мбегу — танзанийский баскетболист, игрок национальной сборной Танзании и команды «Nitro».
 Алума Самуна Иерихон — профессиональный баскетболист из Африки, участник команды «Asian Tigers»

Спорт в Азии
Центральная Азия
2020 год в Азии